Екатерина Соловьёва:
 Соловьёва, Екатерина Ивановна (1924—2017) — советский и российский историк.
 Соловьёва, Екатерина Евгеньевна (род. 1991) — российская хоккеистка.
 Соловьёва, Екатерина Николаевна (род. 1977) — российский фотожурналист.